Candid (von lateinisch candidus „glänzendweiß“) steht für:

 Candid (Name), ein männlicher Vorname und Familienname
 Candid Records, britisches Jazz-Label
 NATO-Code des sowjetisch-russischen Transportflugzeuges Iljuschin Il-76

Siehe auch:
 Candide
 Candidus